A Trofeo Ciudad de Albacete egy már megszűnt barátságos labdarúgókupa-sorozat, melyet az Albacete Balompié csapata szervezett. Az első kiírás 1971-ben volt, ezt követően 1974-től, egy-egyéves megszakításokkal egészen 1996-ig megrendezték.

A torna lebonyolítása szinte minden évben változott, a részt vevő csapatok számától függően, ugyanis a tornát két, három és négy csapattal is megrendezték. Négy csapat esetén kieséses, három esetén körmérkőzéses rendszerben játszottak. Két résztvevő esetén értelemszerűen egy meccs döntött a kupa sorsáról.

A győztesek

Spanyol labdarúgás
Labdarúgókupák